Patrick Anderson (1979-), basketteur en fauteuil roulant, multiple champion paralympique canadien ;
 Patrick Anderson (1915-1979), poète d'origine anglaise.